Sklenka ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Sklenka (* 1958), österreichischer Journalist und Autor
 Johann Sklenka (1911–1983), österreichischer Komponist, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur